San Francisco (San Francesco, tradotto dallo spagnolo) può riferirsi a:

Cinema 
 San Francisco – film del 1936 di W. S. Van Dyke

Musica 
 San Francisco – album di Bobby Solo del 1967
 San Francisco – album di Bobby Hutcherson del 1971
 San Francisco – canzone partecipante al 22º Zecchino d'Oro
 San Francisco – album degli American Music Club del 1994
 San Francisco – canzone rappresentante della Norvegia all'Eurovision Song Contest 1997
 San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) – canzone scritta da John Philips e cantata da Scott McKenzie
 San Francisco – singolo di Scott McKenzie del 1974
 The Sound of San Francisco – canzone dance dei Global Deejays
 San Francisco – singolo di Cascada del 2011

Geografia

Argentina 
 San Francisco – cittadina della provincia di Jujuy
 San Francisco – comune nella provincia di Córdoba (dipartimento di San Justo)

Australia 
 San Francisco

Colombia 
 San Francisco – comune nel dipartimento di Antioquia
 San Francisco – comune nel dipartimento di Putumayo
 San Francisco de Sales – comune nel dipartimento di Cundinamarca

Costa Rica 
 San Francisco – distretto del cantone di Cartago
 San Francisco – distretto del cantone di Goicoechea
 San Francisco – distretto del cantone di Heredia
 San Francisco – distretto del cantone di San Isidro
 San Francisco de Dos Ríos – distretto del cantone di San José

Filippine 
 San Francisco – provincia di Agusan del Sur
 San Francisco – provincia di Cebu
 San Francisco – provincia di Quezon
 San Francisco – provincia di Leyte Meridionale
 San Francisco – provincia di Surigao del Norte

Guatemala 
 San Francisco – Dipartimento di Petén
 San Francisco el Alto – Dipartimento di Totonicapán
 San Francisco la Unión – Dipartimento di Quetzaltenango
 San Francisco Zapotitlán – Dipartimento di Suchitepéquez

Honduras 
 San Francisco – Dipartimento di Atlántida
 San Francisco – Dipartimento di Lempira
 San Francisco de Becerra – Dipartimento di Olancho
 San Francisco de Coray – Dipartimento di Valle
 San Francisco de La Paz – Dipartimento di Olancho
 San Francisco de Ojuera – Dipartimento di Santa Bárbara
 San Francisco de Opalaca – Dipartimento di Intibucá
 San Francisco de Yojoa – Dipartimento di Copán
 San Francisco del Valle – Dipartimento di Ocotepeque

Nicaragua 
 San Francisco de Cuapa –  Dipartimento di Chontales
 San Francisco del Norte – Dipartimento di Chinandega
 San Francisco Libre – Dipartimento di Managua

San Francisco – comune nella provincia di Panama
 San Francisco – comune nella provincia di Veraguas

Porto Rico 
 San Francisco

San Francisco – California
 San Francisco – Nuovo Messico
 San Francisco – Texas

San Francisco – Falcón
 San Francisco – Zulia

Altro 
 USS San Francisco (SSN-711) – un sottomarino nucleare statunitense di classe Los Angeles
 San Francisco – un tipo di carattere
 San Francisco – stazione della metropolitana di Madrid